Cobianchi ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Cobianchi (1811–1867), italienischer Politiker
 Franco Cobianchi (1930–2015), italienischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Lorenzo Cobianchi (1805–1881), italienischer Unternehmer und Politiker
 Mario Cobianchi (1885–1944), italienischer Flugpionier